FOF steht für:
 Finlands Orienteringsförbund, finnisch Suomen Suunnistusliitto, nationaler Orientierungslaufverband Finnlands
 Flowery Orange Fannings, Teeblatt-Sortierung, siehe Orange Pekoe #Fanning-Sortierung
 Flyfofa Airways (ICAO-Code), südafrikanische Charter-Fluggesellschaft

FoF steht für:
 Frets on Fire, Musik-Computerspiel

Abkürzung